Taso ima više značenja:
 Taso (ime)
 Taso (Areco)
 Taso (Kozenca)
 Taso (Đenova)